Gavilanes peut faire référence à :
 Gávilanes, ville d'Espagne
 Gavilanes, série télévisée espagnole, aussi diffusée sur France Ô